Börsen kan syfta på:

 Börs – en marknadsplats för handel med värdepapper eller liknande
 Börs (förvaring) – en liten behållare för betalningsmedel

Börsen i olika städer
Amsterdambörsen
NASDAQ OMX Armenien
Australian Securities Exchange
Bakubörsen
Egyptian Exchange
Frankfurtbörsen
Ghana Stock Exchange
Helsingforsbörsen
Ho Chi Minhbörsen
Hongkongbörsen
Köpenhamnsbörsen
Borsa Italiana
Ljubljanabörsen
Londonbörsen
Mumbaibörsen
Nairobibörsen
New Yorkbörsen
Nya Zeelandbörsen
Oslobörsen
Parisbörsen
Philadelphiabörsen
Russian Trading System
Stockholmsbörsen
Tokyobörsen
Torontobörsen
Zagrebbörsen
 Lista över aktiebörser – ytterligare börser

Byggnader 
 Börsen, Amsterdam
 Börsen, Göteborg
 Börsen, Köpenhamn
 Börsen – en scen för krogshower i Stockholm, se Hamburger Börs
 Börshuset, Stockholm
 Hamburger Börs, Åbo – hotell och restaurang
 Malmö Börshus

Se även
Östen, Ernst-Hugo & Cornelis på börsen